Командный чемпионат Словакии по шахматам 2014/2015

Личные результаты

SKM Angelus Stara Lubovna

SK Dunajska Streda

SK Slovan Bratislava A

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2014/2015 на сайте chess-results.com

Командный чемпионат Словакии по шахматам
2014 год в шахматах
2015 год в шахматах